Ка́спер До́льберг (; ) — датский футболист, нападающий «Ниццы» и сборной Дании, выступающий на правах аренды за клуб «Хоффенхайм». Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года.

Клубная карьера 
Дольберг является воспитанником клуба «Силькеборг», где тренировался с 12 лет. 17 мая 2015 года дебютировал в датском чемпионате в поединке против «Брондбю», заменив на 63-ей минуте Аде Рунсеве. Всего в конце сезона 2014/2015 появился на поле в трёх встречах.
 
Ещё в январе 2015 года подписал соглашение с «Аяксом», присоединившись к новой команде только после завершения сезона. Привёл его скаут команды по Скандинавии, Джон Стин Ольсен, который пригласил в «Аякс» Златана Ибрагимовича, Виктора Фишера и Кристиана Эриксена. Первый год выступал за юношескую команду, с сезона 2016/2017 привлекается к основному составу. Летом 2016 года продлил контракт с нидерландским клубом до 2021 года. 7 августа 2016 года дебютировал в Эредивизи поединком против «Спарты», выйдя на замену на 77-ой минуте вместо Матео Кассьерры.

29 августа 2019 года перешёл во французскую «Ниццу», сумма перехода составила 20,5 млн евро.

1 сентября 2022 года перешёл на правах аренды в испанскую «Севилью» до конца сезона 2022/23.

Карьера в сборной 
Игрок юношеских сборных Дании различных возрастов. Принимал участие в отборочных частях к юношеским чемпионатам Европы, однако в финальную стадию вместе со сборной не выходил.

Достижения

Командные 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2018/19
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2019
 Финалист Лиги Европы УЕФА: 2017

Индивидуальные 
 Талант года в Нидерландах: 2017.

Статистика

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ogcnice.com 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Силькеборг»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Севилья»